Vienne – Franciaország egyik megyéje
 Vienne – város Franciaországban
 Vienne – a Loire bal oldali mellékfolyója